Příjmení Dosoudil nosí více významných osobností:

 František Dosoudil (1921–???) – český učitel, novinář a historik
 Josef Dosoudil (1875–1934) – rakouský politik z Moravy
 Radek Dosoudil (* 1983) – český fotbalový obránce
 Vladimír Dosoudil (1905–1942) – český soudce a protinacistický odbojář